Ву́лиця Качинського або Ву́лиця Леха Качинського — назва вулиць у різних містах.

Вулиця Леха Качинського — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Качинського — вулиця в місті Мукачеве.
 Вулиця Качинського — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Качинського — вулиця в місті Хмельницький.

Вулиця Леха Качинського — вулиця в місті Тбілісі.

Вулиця Леха Качинського — вулиця в місті Вільнюс.

Вулиця Леха Качинського — вулиця в місті Кишинів.

Вулиця Леха Качинського — вулиця в місті Вісла.
 Вулиця Леха Качинського — вулиця в місті Кельці.
 Вулиця Леха Качинського — вулиця в місті Лодзь.
 Вулиця Леха Качинського — вулиця в місті Сейни.

Також 
 Вулиця Леха і Марії Качинських — вулиця в місті Батумі.
 Вулиця Качинських — вулиця в місті Ольштин.

Качинський Лех